La province de Biella (Bielle en français) est une province italienne du Piémont ; son chef-lieu est Biella.

Géographie

Histoire

Nature

Économie

Culture

Tourisme

Administration

Communes

Divers

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des communes de la province de Biella
 Piémont

Liens externes